Valdevez pode ser:

Arcos de Valdevez - uma vila portuguesa no Distrito de Viana do Castelo. 
Clube Atlético de Valdevez - um clube português, localizado na vila de Arcos de Valdevez.

Desambiguação